El Masters de Madrid 2022, oficialment coneguda com a Mutua Madrid Open 2022 és una competició tennística professional disputada sobre terra batuda. Fou la 20a edició del torneig formant part de les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina i la tretzena en categoria femenina pertanyent als WTA 1000 de la WTA. Es va celebrar entre el 26 d'abril i el 8 de maig del 2022 a la Caja Mágica de Madrid, Espanya.

El tennista espanyol Carlos Alcaraz va tornar a fer història en guanyar el segon títol de categoria Masters de la temporada amb només dinou anys. La tunisenca Ons Jabeur va guanyar tot just el segon títol del seu palmarès i aquest en fou el més important fins al moment. D'aquesta manera va esdevenir la primera tennista àrab en guanyar un títol d'aquesta categoria. La parella masculina formada pel neerlandès Wesley Koolhof i el britànic Neal Skupski van guanyar el primer títol Masters del seu palmarès, però era el quart de la temporada. La parella femenina formada per la canadenca Gabriela Dabrowski i la mexicana Giuliana Olmos van guanyar el primer títol juntes, en el cas de Dabrowski ja havia estat finalista l'edició anterior.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2022
ATP Tour 2022
WTA Tour 2022